Jovem Pan FM Araxá é uma emissora de rádio brasileira sediada em Araxá, cidade do estado de Minas Gerais. Opera no dial FM na frequência 93,5 MHz, é afiliada à Jovem Pan FM.

História 
A emissora foi criada em 2017 depois que a Rádio Cidade AM 1170 recebeu uma autorização para a migração AM-FM. No dia 28 de junho de 2017 saiu do ar no AM e migrou para o FM na frequência 93,5 MHz em caráter experimental.  A afiliada iniciou seus trabalhos com a rede somente no dia 4 de julho de 2017 ao meio-dia durante o Panico.

Ligações externas 
 

Jovem Pan FM Araxá
Araxá
Estações de rádio fundadas em 2017
Fundações em Minas Gerais em 2017